Ниже представлен список парков штата штата Монтана (США). Всего их насчитывается 52, крупнейший из них — Макошика, занимает площадь 47 км². Вообще, из 52 парков 31 имеет площадь менее одного квадратного километра.

Парки штата

См. также

Ссылки 

 Парки штата Монтаны на сайте stateparks.mt.gov
 Парки штата Монтаны на сайте reserveamerica.com
 These 12 State Parks In Montana Will Knock Your Socks Off на сайте onlyinyourstate.com
 Парки штата Монтаны на сайте allcampgrounds.com
 Парки штата Монтаны на Facebook
 Парки штата Монтаны в Twitter

 
Парки штата
Монтана